La saison 2022-2023 est la  édition du championnat d'Allemagne de football. Elle oppose les dix-huit meilleurs clubs d'Allemagne en une série de trente-quatre journées.

Six places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat ( directes en Ligue des champions, 1 place directe en Ligue Europa et 1 place en barrages de la Ligue Europa Conférence). Une autre place directe pour la Ligue Europa sera garantie au vainqueur de la DFB Pokal. Les 2 derniers du championnat sont relégués en deuxième division, le  dispute les barrages contre le  de la deuxième division.

Participants 

Légende des couleurs

Compétition

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement

Leader par journée

Dernier par journée

Matchs

Résultats par match 

Séries de victoires : 8

 Borussia Dortmund (de la  à la  journée)

Séries de matchs sans défaite : 13

 Bayern Munich (de la  à la  journée)

Séries de défaites : 8

 Schalke 04 (de la  à la  journée)

Série de matchs sans victoire : 14

 Hoffenheim (de la  à la  journée)

Domicile et extérieur

Évolution du classement

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Meilleurs buteurs 
	

	
Mise à jour au =

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football
 Ligue des champions de l'UEFA 2022-2023
 Ligue Europa 2022-2023
 Championnat d'Allemagne de football de deuxième division 2022-2023
 Coupe d'Allemagne de football 2022-2023

Lien externe 
  Site officiel de la Bundesliga

2022-2023
Allemagne M1
Championnat M1
Football M1